Zbigniew Jabłoński (1919–2009) – aktor
 Zbigniew Tomasz Jabłoński (1926–1984) – historyk, bibliotekarz, teatrolog
 Zbigniew Jabłoński (ur. 1933) – działacz sportowy
 Zbigniew Jabłoński – wojskowy